Владимир Карп:
 Карп, Владимир Дмитриевич — советский художник-мультипликатор.
 Карп, Владимир Павлович (род. 1994) — белорусский футболист, нападающий.